Jugoslaviska förstaligan i fotboll innebar att man återgick till serieformat. BSK vann serien.

Tabell

Mästarna
BSK Belgrad (Tränare:Antal Nemes)

Franjo Glazer
Predrag Radovanović
Dragomir Tošić
Milorad Arsenijević
Ivan Stevović
Radivoj Božić
Ljubiša Djordjević
Aleksandar Tirnanić
Slavko Šurdonja
Kuzman Sotirović
Blagoje Marjanović
Djordje Vujadinović
Svetislav Glišović

Källor

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1932/1933
1932 i Jugoslavien
1933 i Jugoslavien